Серравалле-Пистоезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пистоя.

Население составляет 11 715 человек (31-5-2019), плотность населения составляет 278,6 чел./км². Занимает площадь 42,05 км². Почтовый индекс — 51030. Телефонный код — 0573.

Покровителем населённого пункта считается Людовик Тулузский.

Демография

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики

Примечание